1 miejscowość w Rosji:
 Wieliż – miasto w obwodzie smoleńskim

1 jezioro w Polsce:
 Wieliż – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski